KKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kitoi Bay (Alaska) (Stati Uniti)
 Kero Kero Bonito – gruppo musicale britannico